Plattenberg – szczyt w Alpach Lepontyńskich 

Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Plattenberg – polski urzędnik, dworzanin, poseł na Sejm